Tin seung yan gaan è un film del 1999 diretto da Yu Lik-wai.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici